Zwycięzcą Premiership sezonu 2005/2006 została Chelsea FC. Do Football League Championship spadły 3 zespoły: Birmingham City, Sunderland A.F.C. i West Bromwich Albion.

Tabela 

Tabela została opracowana na podstawie oficjalnej strony Premier League.

Kolejki

1. kolejka

2. kolejka

3. kolejka

4. kolejka

5. kolejka

6. kolejka

7. kolejka

8. kolejka

9. kolejka

10. kolejka

11. kolejka

12. kolejka

13. kolejka

14. kolejka 

Mecz zaległy

15. kolejka

16. kolejka

17. kolejka

18. kolejka

19. kolejka

20. kolejka

21. kolejka

22. kolejka

23. kolejka

24. kolejka

25. kolejka

26. kolejka

27. kolejka

28. kolejka

29. kolejka

30. kolejka

31. kolejka

32. kolejka

33. kolejka

34. kolejka

35. kolejka

36. kolejka

37. kolejka

38. kolejka

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w Anglii
2006 w Anglii